Шампионска лига 1995/96 е 4-то издание под това наименование на най-важния европейски турнир за клубни отбори във футбола и 41-вото от началото.

Тази година отново не участват всички записани национални шампиони, тъй като поради нарастващият брой от членове УЕФА реши да изпрати отборите от стоящите по-ниско в петгодишната ранглиста страни в турнира за Купата на УЕФА 1995/96. Ето защо в този сезон участват само 24 отбора, включително и носителя на трофея Аякс Амстердам.

Финалът се играе на 22 май 1996 г. на Стадио Олимпико в Рим.

Квалификационен кръг 
Срещите се играят на 9 и 23 август 1995 г.

1 Динамо Киев са обвинени в опит за подкуп на съдия, което ги изхвърля от турнира, а Олбор заема тяхното място.

Групова фаза

Група A

Група B

Група C

Група D

Четвъртфинал 
Срещите се играят на 5 и 20 март 1996 г.

Полуфинал 
Срещите се играят на 3 и 17 април 1996 г.

Финал

Вижте също 
 Купа на носителите на купи 1995/96
 Купа на УЕФА 1995/96

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за ШЛ 1995/96
 Детайли на мачовете за сезон 1995/96 в rsssf.com

Европейска шампионска лига